Села:
 Мар'янське — Дніпропетровська область, Апостолівський район
 Мар'янське — Полтавська область, Великобагачанський район